Форма ( – „външен вид“) може да се отнася до:

 Форма на предмет – външен вид, изглед или очертание (профил) на даден предмет.
 Аеродинамична форма
 Епистоларна форма
 Леярска форма
 Музикална форма
 Форма на държавно управление
 Форма на Земята
 Форма на релефа
 Униформа